Conundrum (englisch []) steht für:

 Conundrum, autobiografische Schrift von Jan Morris (1974)
 Conundrum, Musikstück der Progressive-Rock-Band Jethro Tull auf dem Live-Album Bursting Out (1978)
 Conundrum, Originaltitel von Endspiel, abschließende Episoden 22 und 23 der 14. Staffel (1991) von Dallas (Fernsehserie, 1978)
 Conundrum, Originaltitel von Mission ohne Gedächtnis, Episode 14 der 5. Staffel von Raumschiff Enterprise – Das nächste Jahrhundert (1992/1994)
 Conundrum, Originaltitel von Im Würgegriff der Yakuza-Killer,  US-amerikanischer Fernsehfilm von Douglas Barr (1996)

Siehe auch:
 Scherzfrage
 Vexierfrage